Prime Evil (album) - album van de Engelse band Venom
 Prime Evil (Raymond Watts) - EP van Raymond Watts
 Prime Evil (roman) - roman van Diana G. Gallagher, basis voor de tv-serie "Buffy the Vampire Slayer"
 Prime Evil (bloemlezing) - verzameling korte horror verhalen samengesteld door Douglas E. Winter